Скворцы () — род певчих птиц из семейства скворцовых.

Населённые пункты
 Скворцы (Смоленская область) — деревня в Краснинском районе Смоленской области России.
 Скворцы (Минская область) — деревня в Дзержинском районе Минской области Беларуси.